Jaguari Può riferirsi a:

 Jaguari, un comune dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul
 Rio Jaguari – un fiume dello stato brasiliano di Rio Grande do Sul
 Rio Jaguari – un fiume dello stato brasiliano di San Paolo
 Rio Jaguari – un fiume dello stato brasiliano di San Paolo, affluente del rio Paraíba do Sul